Апен () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав округа Аммерланд.  Население составляет 11,5 тыс. человек (на 31 марта 2017). Занимает площадь 77 км². Официальный код  —  03 4 51 001.

Демография

Административно-территориальное деление 
Община подразделяется на 9 сельских районов.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии